Theodor Schulte ist der Name folgender Personen:

* Theodor Schulte (Fabrikant) (1863–1953), deutscher Fabrikant
 Theodor Schulte Strathaus (1899–1984), deutscher Verleger und Maler